Partito Liberale del Cile, partito fondato nel 2007, inizialmente noto con la denominazione di Primo Cile (Chile Primero).
 Partito Liberale (Cile), partito attivo dal 1849 al 1966.